The Take bezeichnet:
 The Take, deutscher Titel Cash (1974), US-amerikanischer Spielfilm 
 The Take (2004), kanadischer Dokumentarfilm
 The Take – Rache ist das Einzige, was zählt, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2007
 The Take, deutscher Titel The Take – Zwei Jahrzehnte in der Mafia (2009), britische Miniserie